Северославя́нские языки́ — термин, используемый для обозначения различных групп славянских языков.

Западнославянские и восточнославянские языки 
Термин «севернославянские языки» может объединять западнославянские языки и восточнославянские языки вместе взятые в противопоставление южнославянским языкам.

В IX веке южная группа славян была отделена от других групп в результате вторжения мадьяр на территорию Среднедунайской низменности, что обусловило самостоятельное языковое развитие двух частей общеславянского ареала. Хотя разделение между северными и южными славянскими языками не получило широкого признания и в классификации славянских языков, как правило, опускается, термин северославянские языки часто появляется в качестве сокращённого обозначения восточных и западных славянских языков.

В XIX веке термин был популярен в кругах панславистов, особенно в России, где он относился к идее тесной связи между поляками, чехами и русскими, которая должна была обосновать нахождение Польши в составе России.

Общий «центрально-восточноевропейский» генетический субстрат у западных и восточных славян 
Современные генетические исследования доказали, что существует глубокое генетическое родство между большинством западно- и восточнославянских популяций, населяющих географическое пространство охватывающее Польшу на западе и до Волги на востоке, что доказывает генетическую гомогенность (однородность) большинства западных и восточных славян. У западных и восточных славян существует общий «центрально-восточноевропейский» генетический субстрат. Внутрипопуляционное генетическое разнообразие превышает таковое между отдельными ветвями западных и восточных славян, что доказывает примат общего генетического субстрата, а потому генетическое родство западных и восточных славян не было детерминировано лингвистическим родством, а обусловлено общим дославянским происхождением.

Гипотетическая вымершая группа 

Также термин «севернославянские языки» может относиться к гипотетической четвёртой группе славянских языков, независимой от традиционных западнославянских, восточнославянских и южнославянских.

По мнению некоторых славистов, такая группа действительно когда-то существовала и содержала в себе ряд ныне вымерших славянских диалектов, которые не могут быть отнесены ни к западнославянской, ни к восточнославянской группам языков. Древненовгородский диалект как раз содержал такие праславянские архаизмы, которые не сохранились ни в одном другом славянском языке, что по их словам даёт основания считать его частью этой самой группы. На определённом историческом этапе развития часть северных западнославянских и восточнославянских диалектов, из которых сформировались позднее лехитские языки, а также древненовгородский и древнепсковский диалекты, имели некоторые общие черты.

Группа искусственных языков 
Искусственные северославянские языки — группа искусственных языков на основе славянских языков. Примеры:
 Sievrøsku (Sevorian), созданный Джеймсом Кэмпбеллом в 1992 году
 Vuozgašchai (Vozgian), созданный Яном ван Стенбергеном в 1996 году
 Nasëku enezükütü (Nassian), созданный Яном Хавлишем в 2001 году
 Языки Либора Штемона — lydnevi, mrezisk, seversk (jåzaht Severøn), slavëni, slavisk
 Новеградский язык (Novegradian), созданный Мартином Постхумусом в 2006 году

См. также 
 Северные славяне
Восточнославянские языки
 Западнославянские языки

Примечания

Литература 
 Bernard Comrie & Greville G. Corbett, The Slavonic languages (London, 1993), С. 75 & 115—119.
 Andrii Danylenko, 2006, «The 'Greek Accusative' vs. the 'New Slavic Accusative' in the Impersonal Environment: an Areal or Structural Discrepancy?» — М.: Andrii Danylenko, «Slavica et Islamica. Ukrainian in Context». Мюнхен: Otto Sagner Verlag, С. 243—265.
 Marc L. Greenberg, Uralic Influences in South Slavic
 Arne Hult, «On the verbal morphology of the South Slavic languages (in comparison with the North Slavic languages, especially Russian», Papers from First Conference on Formal Approaches to South Slavic Languages. Plovdiv October 1995. Dragvoll, University of Trondheim, Linguistics Department (= University of Trondheim. Working Papers in Linguistics 28), С. 105-35. (23)
 Frederik Kortlandt, «Early dialectal diversity in South Slavic II» — М.: Dutch Contributions to the Thirteenth International Congress of Slavists, Ljubljana: Linguistics (SSGL 30). Amsterdam — New York: Rodopi, 2003, С. 215—235. 
 Frederik Kortlandt, From Proto-Indo-European to Slavic
 Gilbert C. Rappaport, «A Minimalist Approach to Case Marking in Slavic»
 Alan Timberlake, 1978, «On the History of the Velar Phonemes in North Slavic» [in Russian with English synopsis]. In Henrik Birnbaum, ed., American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists, vol. 1, Linguistics and Poetics. Columbus, OH: Slavica Publishers.
 Hannu Tommola, 2000, «On the Perfect in North Slavic.» — М.: Östen Dahl (ed.), Tense and Aspect in the Languages of Europe. Berlin: Mouton de Gruyter, С. 441—478.

Славянские языки
Искусственные языки